Алекса́ндр Бережно́й:
 Бережной, Александр Николаевич (род. 1957) — советский футболист.
 Бережной, Александр Феодосеевич (1916—2005) — советский и российский учёный, историк журналистики.